Singularity est un mot anglais qui signifie .

Singularity peut désigner :
 Singularity, un projet de système d'exploitation développé par Microsoft Research ;
 Singularity, un jeu vidéo de tir subjectif sorti en 2010 ;
 Singularity, le trentième album de Peter Hammill, sorti en 2006 ;
 Singularity, l'ancien titre  de The Lovers, un film d'aventure belgo-indo-australien coécrit et réalisé par Roland Joffé sorti en 2012 ;
 Singularity, titre original de Kronos : Le Soulèvement des machines, est un film helvético-américain réalisé par Robert Kouba et sorti en 2017 ; 
 Singularity, un titre musical du groupe BTS, interprété par V ;
 Singularity, une technologie de virtualisation par conteneur qui ne nécessite pas de droit administrateur (root) pour être utilisé.